Prada (bioma), bioma de les praderies temperades, sabanes i matollars 
 Prada (moda), empresa italiana de moda especialitzada en productes de luxe 
 Toponímia: 
 Prada de Conflent, vila capital de la comarca nord-catalana del Conflent 
 La Prada, municipi de França de la regió del Llenguadoc-Rosselló, al departament de l'Aude 
 La Prada (Charente), municipi francès al departament de Charente 
 Can Prada, mas al municipi de Palau de Santa Eulàlia a la comarca de l'Alt Empordà
 Cantó de Prada, divisió administrativa francesa a la Catalunya Nord, departament dels Pirineus Orientals 
 Districte de Prada, al departament francès dels Pirineus Orientals, regió del Llenguadoc-Rosselló 
 Estació de Prada-Molig, estació ferroviària a la capital del Conflent
 Serra de Prada, serra al municipi de Cabó a la comarca de l'Alt Urgell 
 Biografies:
 Adolfo Prada Vaquero (1883 - Madrid, 1962), militar espanyol que va lluitar en la guerra civil espanyola a favor de la República 
 Ágatha Ruiz de la Prada, dissenyadora de roba espanyola
 Amancio Prada (Ponferrada, 1949), cantautor espanyol 
 Jesús Miguel Rollán Prada (1968 - 2006), jugador de waterpolo madrileny